Ставропо́льский переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Ставропольский переулок — переулок в Артёме;
 В Новосибирске:
 1-й Ставропольский переулок;
 2-й Ставропольский переулок;
 3-й Ставропольский переулок;
 4-й Ставропольский переулок;
 Ставропольский переулок — переулок в Ростове-на-Дону;
 Ставропольский переулок — переулок в Томске; 
 Ставропольский переулок — переулок в Тюмени; 
 Ставропольский переулок — переулок в Черкесске.

Украина 

 Ставропольский переулок — переулок в Запорожье;
 Ставропольский переулок — переулок в Киеве.

См. также 

 Ставропольская улица;
 Ставропольский проезд;
 Ставропольская площадь.